Diederik van Landsberg (1242 - 8 februari 1285 op terugreis uit Polen) was de tweede zoon van Hendrik III van Meißen en Constance van Oostenrijk. 

Diederik van Landsberg had de bijnamen de Wijze en de Dikke. Zijn graf bevindt zich in Seußlitz, tegenwoordig een wijk van Nünchritz.

Uit zijn in 1258 gesloten huwelijk met Helena van Brandenburg († 1304), dochter van Johann, werden drie kinderen geboren:
 Sophia, abdis te Weißenfels (ca. 1259 - 24 augustus 1318)
 Frederik Tuta, (1269 - 16 augustus  1291)
 Gertrude, non in Weißenfels (overleden 17 januari 1325 in Weißenfels)

In 1263 deelde zijn vader de bezittingen met zijn twee zonen:
 Hendrik III behield zelf het markgraafschap Meissen en de Oostmark (later Neder-Lausitz)
 Albrecht de Ontaarde kreeg het landgraafschap Thüringen en het paltsgraafschap Saksen
 Diederik kreeg het nieuw gevormde markgraafschap Landsberg.

Na zijn dood in 1285 werd Diederik opgevolgd door zijn zoon Frederik Tuta.

Voorouders

Huis Wettin
Markgraaf van Lausitz